Александр Аркадьевич Лаба́с () — советский , член группы ОСТ, представитель русского авангарда 1920-х — 1930-х годов.

Биография 
Родился в Смоленске 3 марта 1900 года в семье Арона Айзиковича Лабаса.

В 6 лет начал заниматься живописью в частной студии художника В. Мушкетова.

В 1912 году семья переезжает в Москву. Александр поступает в Императорское Строгановское художественно-промышленное училище. Параллельно занимается в студии Ф. Рерберга, затем в студии И. Машкова.

С 1917 года обучается в Государственных художественных мастерских (в дальнейшем ВХУТЕМАС) сначала в мастерской Ф. Малявина, а затем в мастерской П. Кончаловского. Учится у К. Малевича, В. Кандинского, П. Кузнецова, К. Истомина, А. Лентулова.

В 1919 году — художник 3-й Армии Восточного фронта. После демобилизации преподает в Екатеринбургских художественных мастерских. Здесь же он впервые выступает на выставке молодых художников в 1921 году.

С 1924 года по приглашению В. Фаворского преподает во ВХУТЕМАСе живопись и цветоведение с профессором К. Истоминым, живопись на графическом факультете с Н. Купреяновым и рисунок с Л. Бруни. С Н. Удальцовой преподает живопись на текстильном факультете… Проработав в качестве преподавателя пять лет, увольняется из ВХУТЕМАС после ухода В. Фаворского с должности ректора Института.

В 1920-х — 1930-х годах занимался оформлением спектаклей в Театре Революции, Театре им. В. Ф. Комиссаржевской, Государственном Еврейском театре (ГОСЕТ), В Белорусском ГОСЕТ. Делал панорамы и диорамы для Советских павильонов на Всемирной выставке в Париже (1937 г.), Всемирной выставке в Нью-Йорке (1939 г.), для Главного павильона ВСХВ (1938—1941 гг.).

Один из членов-учредителей ОСТ (Общество станковистов).

В 1935—1936 годах его обвиняют в формализме, с этого времени его работы не приобретают музеи и не принимают на выставки. Работал как театральный художник.

В 1976 году состоялась персональная выставка Лабаса на Кузнецком мосту, 20. Большое количество работ с выставки было приобретено Третьяковской галереей, Русским музеем, Музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, другими советскими музеями.

Скончался 30 августа 1983 года. Похоронен на .

Семья 
 Первая жена — Елена Федоровна Королёва (27.05.1902 — 27.12.1987). В 1931 году брак распался.
 Сын — Борис (род. в 1927 году, жил и скончался в Екатеринбурге).
 Внук — Александр (11.11.1951 — 07.09.1976)
 Правнучка — Жанна
 Внучка — Ольга
 Вторая жена — Раиса Вениаминовна Идельсон, художница и поэтесса, ученица и в прошлом жена Р. Фалька.
 Сын — Юлий Александрович Лабас (1933 — 2008), учёный — биолог. Провёл ряд значительных выставок отца. Семьей Юлия Лабаса были подготовлены и изданы книги и альбомы, посвящённые творчеству художника.
 Внучка — Алиса Юлиевна Лабас. Занимается наследием художника Александра Лабаса, руководит Фондом Сохранения Художественного и Культурного Наследия Живописцев Александра Лабаса и Раисы Идельсон. Фонд зарегистрирован Министерством Юстиции РФ.
 Третья жена — Леони Нойман, немецкая художница, выпускница «Баухауса», ученица Василия Кандинского и Пауля Клея. Встретились в Крыму в 1935 году. Прожили вместе до конца жизни Лабаса. Скончалась Леони Нойман-Лабас в Москве в 1996 году.

 Брат — Абрам Аркадьевич Лабас (27.07.1897 — 10.09.1937) был репрессирован и расстрелян в 1937 году. В момент ареста он, комбриг Красной Армии, состоял в должности зам. начальника штаба Киевского военного округа. Семья художника получила в государственных органах архивное дело Абрама Лабаса и передала все копии в общество Мемориал.
 Сестра — Раиса Аркадьевна Лабас, скончалась во Франции 8 июня 2011 года. Её дочь Соня (Sonia Boileau) с семьей проживает во Франции. Сын Леонид с семьей проживает в Москве.

Примечания

Литература 
 Буторина Е. И. Александр Лабас. — М.: Советский художник, 1979.
 Александр Лабас. К столетию мастера. Каталог выставки. ГМИИ им. А. С. Пушкина. 2000 (Составитель О.Бескина-Лабас)
 Каталог выставки «Вторая половина жизни». Галерея «Ковчег». Москва, 2003. (Работы из коллекции сына художника Ю. А. Лабаса)
 Александр Лабас. Воспоминания. Сост. О.Бескина-Лабас. Palace editions. 2004.
 Семенова H. ЛАБАС. : Молодая Гвардия, 2013. (Серия ЖЗЛ) ISBN 978-5-235-03652-9 (При участии О. Бескина-Лабас)
 
 Личный Лабас. Александр Лабас в частных собраниях. Сост. О. М. Бескина-Лабас.' — М.: Культурная революция, 2007. ISBN 5-250-06003-X
 «Инопланетный гость Александр Лабас». Каталог выставки. Музей Современного искусства на Дмитровке.г. Ростов-на-Дону. 2007 (При участии О. Бескиной-Лабас)
 Каталог Выставки Александр Лабас «Светлая Живопись». Составитель Раймонда Лабас. Москва, 2008
 Юлий Лабас. «Когда я был большой». Издательство «Новый Хронограф», Москва, 2008 г.
 Каталог Выставки «Фантазии Лабаса». При содействии галереи «Ковчег». Москва, 2010 (Работы из коллекции сына художника Ю. А. Лабаса)
 « Александр Лабас. Воспоминание о выставке». Каталог выставки. Галерея ПРОУН. 2010 (Из собрания О. Бескиной-Лабас и частных собраний)
 Александр Лабас. «На скорости XX века». (Сост. О.Бескина-Лабас. Каталог выставки. Государственная Третьяковская галерея. 2011 и © ЛАБАС-ФОНД) ISBN 978-5-9902720-1-9
 «Александр Лабас». Альбом. PALACE EDITION. ЛАБАС-ФОНД.2012. (Составитель О.Бескина-Лабас) ISBN 978-5-93332-388-4
 Лабас. Октябрь. Каталог выставки. ИРРИ. ЛАБАС-ФОНД. (При участии О. Бескина-Лабас)
 Материалы о выставке «Лабас. Октябрь» 26 сентября — 10 декабря ИРРИ смотреть на сайте labasfond.ru и на странице в ФБ Лабас-Фонд
 Эксклюзивная папка «Александр Лабас. По мотивам поэмы Александра Блока 12». Ирина Тарханова. (При участии О. Бескина-Лабас)
 Материалы о выставке «Двенадцать»(фильм, интервью, статьи см. на странице labasfond.ru) (При участии О. Бескина-Лабас)
 Надя Плунгян «Александр Лабас. Музыка.» ЛАБАС-ФОНД. 2020. 92 страницы с иллюстрациями. UP PRINT. Москва. (При участии О. Бескина-Лабас)
 Идельсон Р. В. Безмолвный поэт: художественно-поэтический сборник / Сост: А. Лабас и др. — М., 2020. — 320с. : ил. — ISBN 978-5-600-02572-1.
 Материалы о выставке «Музыка» (интервью, статьи, телевизионные репортажи см. на странице labasfond.ru и странице Лабас-Фонд) (При участии О. Бескина-Лабас)

Ссылки 
 http://alabas.ru/ - Фонд сохранения Художественного и Культурного наследия живописцев Александра Лабаса и Раисы Идельсон.
 https://www.instagram.com/alexanderlabas_official/ - Страница художника Александра Лабаса (1900—1983) создана семьёй художника и Фондом А.Лабаса и Р.Идельсон.
 https://www.facebook.com/aleksandr.labas - Официальная страница художника Александра Лабаса в Facebook, созданная семьей художника и Фондом А.Лабас и Р.Идельсон
 http://labasfond.ru - Фонд Сохранения Наследия Александра Лабаса. Зарегистрирован в 2010 году.
 Лабас-Фонд — на Facebook
 Лабас Фильм «Космический полет маленькой птички»
 Выставка в Третьяковской галерее ТВ Культура
 Выставка в Русском музее Россия 24
 Приложение для iPAD, Приложение apple
 Выставке в Московском Музее Совеременного Искусства ТВ Культура, 2010
 Выставка «Фантазии Лабаса» в Московском музее современного искусства, 2010.

Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Выпускники ВХУТЕМАСа
Преподаватели ВХУТЕМАСа
Преподаватели Свердловского художественного училища
Участники Гражданской войны в России (красные)
Плеяда художников 1920—1930-х годов